Шуваевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Красноярский край 
 Шуваевское сельское поселение — входит в Емельяновский район

Тверская область
 Шуваевское сельское поселение — входит в Селижаровский район